De combinatie voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 14 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Bode Miller.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag afdaling
  Uitslag slalom

Mannen combinatie